Independence Rock (Oregon)
Independence Rock (Wyoming)